Деда — українське прізвище.

Відомі носії 

 Деда Мирослав Мирославович (1999) — український футболіст.
 Деда Ярослав Мирославович (1999) — український футболіст.